Спарта́к Тимофе́евич Беля́ев (, Москва — 5 января 2017, Москва) — советский и российский , академик АН СССР (1968), доктор физико-математических наук (1962). Основные труды в области физики релятивистской плазмы, квантовой теории многих частиц, теории атомного ядра.

Биография 
Родился в Москве, его отец работал начальником цеха одного из заводов, а мать — педиатром в больнице имени Русакова. В 1941 году, сразу после окончания школы и начала Великой Отечественной войны, хотел записаться добровольцем в армию, однако получил отказ. Хотя его зачислили в Военный институт иностранных языков, он добился отчисления и в августе был направлен на курсы радистов. С ноября 1941 года воевал радистом-разведчиком, конец войны встретил в звании младшего лейтенанта.

После демобилизации, в 1946 году, поступил на физический факультет Московского государственного университета, с которого в следующем году перешёл на только что открывшийся физико-технический факультет (впоследствии Московский физико-технический институт); важной была встреча здесь с Л. Д. Ландау, который читал курс квантовой механики и которого он считал своим учителем. В 1952 году он с отличием окончил Физтех. В 1947 году, ещё студентом, начал свою научную деятельность в Лаборатории измерительных приборов АН СССР (ныне — Курчатовский институт) под руководством Герша Ицковича Будкера. Здесь же он работал после окончания учёбы, в 1955 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1962 году — докторскую диссертацию на тему «Эффекты парной корреляции нуклонов в ядрах».

В 1962 году, по инициативе Будкера, вместе с В. М. Галицким и несколькими молодыми физиками он переехал в Новосибирский Академгородок и стал ведущим сотрудником, а затем руководителем теоретического отдела Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения АН СССР. С 1965 года занимал пост ректора и заведующего кафедрой теоретической физики Новосибирского государственного университета (НГУ), где воссоздал «систему Физтеха». В 1964 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1968 году — академиком.

В 1978 году он вернулся в Москву в Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова, где сначала возглавлял теоретическую лабораторию, а с 1981 году стал директором Отделения общей и ядерной физики ИАЭ, которое затем было преобразовано в Институт общей и ядерной физики (ИОЯФ) в составе Курчатовского института. Одновременно, с 1978 по 1991 год, руководил кафедрой теоретической физики МФТИ, а в 1995 году был назначен ректором Института естественных наук и экологии (ИНЕСНЭК), который был учреждён при Курчатовском институте и который в 2006 году был преобразован в Факультет нанотехнологий и информатики МФТИ. Являлся научным руководителем этого факультета.

Принимал активное участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был научным руководителем чернобыльской экспедиции Курчатовского института и председателем комиссии АН СССР по научным проблемам Чернобыля, изучал обстановку на месте и координировал работы по оценке последствий аварии.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 
Первые работы Беляева, часть которых выполнена совместно с Г. И. Будкером, были посвящены кинетике разреженного ионизованного газа в сильных внешних полях. В этих работах, в связи с разрабатывавшимися тогда проблемами физики электронных ускорителей нового типа, было впервые последовательно получено релятивистское кинетическое уравнение и предложены эффективные методы его решения, в частности в практически важном случае сильных полей. В том же цикле работ была решена совершенно новая и важная задача о многоквантовой рекомбинации ионизованного газа, где была применена изящная идея описания процесса в терминах диффузии в энергетическом пространстве. Методы, развитые в этих работах, использовались и развивались затем в целом ряде исследований по физике электронных пучков и плазмы.

В 1955 году учёный обратился к физике атомного ядра. Его первая работа в этой области была посвящена экспериментальным проблемам, лежащим на стыке атомной и ядерной физики, — созданию источников поляризованных ядер. Эта задача была в то время весьма актуальной, поскольку отсутствие сведений о зависимостях ядерных взаимодействий от поляризации заметно тормозило развитие представлений о нуклон-нуклонных силах, о многих ядерных реакциях и моделях ядер. В 1955 году Беляев предложил для решения задачи применить сильные неоднородные магнитные поля, в которых атомы источника разделяются по компонентам тонкой структуры, а сверхтонкая структура атома разрушается, так что в атоме фиксируются магнитные квантовые числа электронной оболочки и ядра. Практическое воплощение этой идеи и её дальнейшее развитие позволили получить, сначала в ИАЭ, а затем и в других институтах Советского Союза интенсивные пучки поляризованных ядер, широко используемые в ядерных исследованиях.

В конце 1950-х годов (в содружестве с А. Б. Мигдалом и В. М. Галицким) стал одним из пионеров в развитии новой области теоретической физики — применении методов квантовой теории поля к проблеме многих тел. В 1958 году он опубликовал свои классические работы по теории неидеального бозе-газа. В этих работах были предложены новые оригинальные методы описания взаимодействий частиц при наличии бозе-конденсата (почти одновременно похожий метод был разработан Л. П. Горьковым в теории сверхпроводимости). Расчёты энергетического спектра неидеального бозе-газа в газовом приближении, обобщавшие результаты теории возмущений Н. Н. Боголюбова, демонстрировали возможности и плодотворность развитых методов.

Наиболее важные результаты Беляев получил в работах по теории структуры и свойств атомных ядер, начатых им в 1957 году. В работе «Эффекты парной корреляции в ядерных свойствах», выполненной в период пребывания в институте Нильса Бора в Копенгагене в 1958 году, были реализованы качественные соображения Оге Бора, Бена Моттельсона и Дэвида Пайнса о применении к ядру методов теории сверхпроводимости. Эта работа стала программной и привела к пониманию широкого круга ядерных явлений как проявления эффектов спаривания нуклонов. Так, получили объяснение наличие щели в спектрах одночастичных возбуждений немагических ядер и значительное отличие моментов инерции деформированных ядер от твердотельных значений. Впервые стала понятна фундаментальная роль квадрупольных колебаний в структуре немагических ядер и в характере фазового перехода от сферических ядер к деформированным. Было объяснено систематическое изменение положения первых 2±уровней и вероятностей Е2-переходов по мере заполнения оболочки. Эта работа принесла Беляеву мировую известность и инициировала мощное развитие микроскопических моделей коллективных возбуждений, продолжающееся и сегодня.

В годы, проведённые в Новосибирске, активно шла работа по исследованию принципиальных проблем структуры атомного ядра. Вот лишь основные результаты, полученные в эти годы Беляевым и его сотрудниками:
 теория нелинейных (ангармонических) эффектов в ядрах;
 теория взаимодействия нуклонов в ядре с коллективными возбуждениями — ядерными фононами;
 последовательный анализ следствий, вытекающих из свойств калибровочной инвариантности нуклонных взаимодействий и предсказание новых типов ядерных коллективных возбуждений;
 теория ядерного вращения, основанная на микроскопическом рассмотрении вращения как равноправного коллективного возбуждения;
 развитие общих методов получения ядерных гамильтонианов для коллективных движений;
 изучение нестатистических механизмов ядерных реакций.

После возвращения в Москву наряду с поддержкой и развитием работ по ядерной физике, в частности по исследованиям аномальных состояний ядерного вещества, он активно включился в работы по физике конденсированного состояния и по прикладной физике, проводимые в Курчатовском институте. Он внёс большой вклад в организацию исследований, в налаживание связей с другими институтами (в частности, с ЦЕРНом), в создание в Курчатовском институте мощного источника синхротронного излучения. В 2000-е годы Беляев развивал последовательную теорию взаимодействия ультрахолодных нейтронов с веществом.

Награды и звания 
 Медаль «За боевые заслуги» (1942)
 Орден Красной Звезды (1943)
 Медаль «За оборону Кавказа» (1944)
 Орден Октябрьской Революции (1973)
 Орден Ленина (1967)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Золотая медаль имени Л. Д. Ландау (1998)
 Международная медаль Юджина Финберга (2004) за цикл работ по квантовой теории многих тел и применениям к теории сверхтекучести жидкого гелия и структуры атомных ядер
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (2010)
 Премия имени И. Я. Померанчука (2012) «за выдающиеся результаты в квантовой теории многих тел и их применение в теории атомного ядра»
 Почётный профессор Новосибирского государственного университета
 Медаль «За заслуги в освоении атомной энергии» (2016)

Основные публикации

Научно-популярные выступления 
 «Я-физтех» : [сб. ст. : К 50-летию ин-та] / О. М. Белоцерковский, С. Т. Беляев, Н. В. Карлов. — Москва : ЦентрКом, 1996. — 111 с.; 20 см. — (Препринт. Моск. физ.-техн. ин-т; МФТИ 96-5).; ISBN 5-87129-009-4

Примечания

Литература

Ссылки 
 Беляев Спартак Тимофеевич на сайте ФНТИ МФТИ
 

Физики XX века
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники Московского физико-технического института
Награждённые Золотой медалью имени Л. Д. Ландау
Преподаватели кафедры теоретической физики Московского физико-технического института
Связисты Великой Отечественной войны
Ректоры Новосибирского государственного университета
Сотрудники СО АН СССР
Награждённые Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова
Лауреаты премии имени И. Я. Померанчука
Сотрудники Курчатовского института
Похороненные на Троекуровском кладбище
Преподаватели МИФИ
Умершие от пневмонии
Сотрудники ИЯФ СО РАН
Делегаты XIX конференции КПСС